Первая лига Турции 2022/2023 () — 22-й розыгрыш Первой лиги Турции по футболу с момента её реорганизации в 2001 году. В соревновании принимает участие 19 клубов: 12 из прошлого сезона Первой лиги, 4 худших клуба Суперлиги сезона 2021/2022, а также 3 лучших клуба из розыгрыша Второй лиги 2021/22.

Клубы-участники / География

Изменения в таблице

Вышедшие в Первую лигу 
Повысились из Второй лиги 2021/2022
 «»
 «»
 «Сакарьяспор»

Выбыли из Суперлиги 2021/2022
 «Ени Малатьяспор»
 «Гёзтепе» 
 «Алтай»
 «Ризеспор»

Выбывшие из Первой лиги 
Повысились в Суперлигу 2022/2023
 «Анкарагюджю»
 «Умраниеспор»
 «Истанбулспор»

Выбыли во Вторую лигу 2022/2023
 «Коджаэлиспор»
 «Бурсаспор»
 «Менеменспор»
 «Балыкесирспор»

Турнирная таблица 

Обновлено 22 сентября 2022 г. г.; Источник: 

По окончании регулярного чемпионата команды, занявшие места с 4 по 7, делятся на пары и соревнуются в двухматчевых противостояниях, выявляя сильнейшую. Этак команда выходит в финал плей-офф и играет с командой, занявшей 3-е место. Результат финала и определит клуб, который получит повышение в Суперлигу на следующий сезон.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон на официальном сайте федерации

2022/2023
Спорт в Турции в 2022 году
Спорт в Турции в 2023 году
Турция